Příjmení Šebo nese více různých osobností:

 Filip Šebo (* 1984) – slovenský fotbalový útočník a reprezentant
 Juraj Šebo (1943–2021) – spisovatel
 Pavol Šebo (* 1955) – československý fotbalista
 Teodor Šebo-Martinský (1911–1980) – slovenský hudební skladatel
 Timko Šebo (vl. jm. Ladislav Sebastian; 1926–2020) – slovenský lékař a dramatik